Хендрик Рамаала — южноафриканский бегун на длинные дистанции и марафонец.

Окончил университет Витватерсранда. Впервые на международной арене выступил в 1995 году, когда занял 17-е место на чемпионате мира в Гётеборге. На мировых первенствах 1997 и 1999 годов занимал 14-е и 11-е места соответственно. В 1997 году занял 4-е место на чемпионате мира по полумарафону, установив при этом личный рекорд 1:00.07. На следующий год стал победителем Марсельского полумарафона. Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по полумарафону в 1998 и 1999 годах.

В 2000 году дебютировал на марафонской дистанции. 5-е место на Лондонском марафоне с результатом 2:09.43. На Олимпийских играх 2000 года бежал марафон, на котором занял 16-е место. На Олимпиаде в Афинах не смог финишировать на марафонской дистанции. На Олимпийском марафоне в Пекине занял 44-е место с результатом 2:22.43. Двукратный победитель 10-километрового пробега World's Best 10K. В 2004 году выиграл пробег Dam tot Damloop.

Является обладателем 3-х национальных рекордов: 10 000 метров — 27.29,94, 20 км по шоссе — 57.46, полумарафон — 1:00.07.

Достижения 
 Победитель Лиссабонского полумарафона 2001 года — 1:00.26
 Победитель Мумбайского марафона 2004 года — 2:15.47
 Победитель Нью-Йоркского марафона 2004 года — 2:09.28
 3-е место на Лондонском марафоне 2005 года — 2:08.32
 2-е место на Нью-Йоркском марафоне 2005 года — 2:09.31
 3-е место на Лондонском марафоне 2006 года — 2:06.55
 3-е место на Нью-Йоркском марафоне 2007 года — 2:11.25

Примечания 

 Справка IAAF 

Марафонцы ЮАР
Победители Нью-Йоркского марафона
Выпускники Витватерсрандского университета
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года